Андре Милер може бити :

 Андре Милер (кошаркаш), амерички кошаркаш (*1976)
 Андре Милер (атлетичар), источнонемачки скакач удаљ (*1970)